Schoettle ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Schoettle (1899–1976), deutscher Politiker (SPD), MdL, MdB
 Helene Schoettle (1903–1994), Mitglied des Stuttgarter Gemeinderats für die SPD (1951–1976)
 Michael Schoettle (* 1936), US-amerikanischer Segler

Siehe auch:
 Schöttle